Риу-Торту (Валпасуш) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Риу-Торту (Говея) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.